Första gruppspelsomgången vid världsmästerskapet i fotboll 1950 pågick från 24 juni till 2 juli 1950 i Brasilien.

Grupp 1

Brasilien mot Mexiko

Jugoslavien mot Schweiz

Brasilien mot Schweiz

Jugoslavien mot Mexiko

Brasilien mot Jugoslavien

Schweiz mot Mexiko

Grupp 2

England mot Chile

Spanien mot USA

Spanien mot Chile

USA mot England

Spanien mot England

Chile mot USA

Grupp 3

Sverige mot Italien

Sverige mot Paraguay

Italien mot Paraguay

Grupp 4

Uruguay mot Bolivia

Referenser

Noter

Webbkällor 
 

Världsmästerskapet i fotboll 1950